Relação dos municípios do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul por frota total de veículos. Dados de janeiro de 2016 segundo o Denatran. 

Listas sobre frota veicular do Brasil
Listas de Mato Grosso do Sul